Korżi – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie baryszowskim 
 Korżi – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie romeńskim 
 Korżi – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie reszetyliwskim